Доберсдорф ():

Топонимы 
 Доберсдорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Доберсдорф — село в Австрии, в федеральной земле Бургенланд (политический округ Еннерсдорф).

Ссылки